A Estudos Psíquicos foi um resumo feito por Ângelino Anacleto

História

A "Estudos Psychicos" (1ª fase) 
Veio a público Junho de 1905, em Lisboa, fundada e dirigida por José Alberto de Sousa Couto, que a mantinha às próprias expensas. Circulou até 1909, ano em que foi descontinuada devido à grave doença que o acometeu após o falecimento de seu filho.

A revista, com 20 páginas, era voltada em particular para o estudo do espiritismo científico e filosófico, tendo como colaboradores os Drs. Maxwell, Adolphe Laurent de Faget, De Reyle, Wolowiski, Angelo Marzorati, Mario Roso de Luna, Quintín López Gómez, Afonso Acácio Martins Velho, Arnaldo Costa Cabral de Quadros e outros.

A "Estudos Psíquicos" (2ª fase) 
Isidoro Duarte Santos, em 1939 fundou com a esposa, a médium portuguesa Maria Gonçalves Duarte Santos, e dirigiu durante 35 anos a revista "Estudos Psíquicos", conjuntamente com o Centro Espiritualista Luz e Amor, do qual foi diretor durante cerca de 26 anos.

Durante a repressão do Estado Novo Português ao movimento espírita no país, que atingiu o seu auge a partir da década de 1950, esta revista foi uma das únicas a sobreviver, tendo papel ativo no ressurgimento do movimento após a Revolução dos Cravos (25 de abril de 1974).

Ver também 
 "Psychische Studien"

Espiritismo em Portugal
Revistas espíritas